Leonetti ou Léonetti est un nom de famille notamment porté par :
 Dino Leonetti (1937-2006),  dessinateur de bandes dessinées italien ;
 Félix Antoine Léonetti (?-1794), homme politique français ;
 Francesco Leonetti (1924-2017), écrivain et poète italien ;
 Henri Leonetti (1937-2018), footballeur français, frère de Jean-Louis Leonetti ;
 Jean Léonetti (1899-1972), homme politique français, sénateur des Français du Maroc ;
 Jean Leonetti (né en 1948), homme politique français à l'origine de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, aussi connue sous le nom de loi Leonetti ;
 Jean-Baptiste Leonetti, réalisateur français ;
 Jean-Jacques Léonetti (1938-), homme politique français ;
 Jean-Louis Leonetti (1938-2020), footballeur français, frère d'Henri Leonetti ;
 John R. Leonetti (1956-), directeur de la photographie et réalisateur américain ;
 Matthew F. Leonetti (1941-), directeur de la photographie américain ;
 Pascal Leonetti (1977-), sommelier français ;
 Patrick Leonetti (1971-), footballeur français.